Ce terme peut faire référence à deux écritures :
 L'alphabet ouïghour, aujourd'hui principalement utilisée pour les langues mongoles (mongol bichig), todo bichig) et toungouses (Alphabet mandchou, Xibe) ;
 L'écriture arabe adaptée à la langue ouïghoure (langue turque), parfois appelée écriture ouïghoure arabisée, aujourd'hui utilisée par les ouïghours de Chine. Les Kazakhs de Chine (le kazakh est également une langue turque) utilisent également l'écriture arabe.